Мокин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Мокин, Александр Валерьевич (род. 1981) — казахстанский футболист.
 Мокин, Борис Иванович (род. 1943) — советский и украинский учёный и политик.
 Мокин, Марк Максимович (род. 2006) — белорусский футболист.
 Мокин, Михаил Андреевич (род. 1992) — российский хоккеист.

Топоним 
 Мокин — населённый пункт и район в Португалии.

См. также 
 Мокина
 Мокино
 Мокины